Okręty US Navy o nazwie USS  "Ella":

 Pierwszy USS "Ella" był parowcem, który był w służbie w latach 1862-1865.
 Drugi USS "Ella" był łamaczem blokady, który został przechwycony przez Union Navy. Przemianowany na "Philippi" cztery dni po przechwyceniu.
 Trzeci "Ella" (No. 1676) był motorówką nabytą przez Marynarkę 8 października 1917. Nigdy nie weszła do oficjalnej służby i została zwrócona poprzedniemu właścicielowi 29 października 1917.

Ella